Рома́н Его́ров:
 Егоров, Роман Александрович (род. 1986) — российский волейболист.
 Егоров, Роман Николаевич (род. 1974) — российский пловец, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Егоров, Роман (хоккеист) (род. 1975) — украинский хоккеист.